Тама́нська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України.

 Таманська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Таманська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Таманська вулиця — вулиця у Львові.
 Таманська вулиця — вулиця у місті Севастополь.
 Таманська вулиця — вулиця у місті Сімферополь.

 Таманська вулиця — зникла вулиця Києва.
 Таманська вулиця — колишня назва вулиці Червоної калини у місті Кривий Ріг.
 Таманська вулиця — колишня назва вулиці Кільцева у місті Чернівці.

Вулиці